Zlato(I) hlorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 232,420 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Хлориди
Једињења злата